Нальчик 2009 — четвёртый турнир серии Гран-при 2008-2009 годов, проходил в Нальчике с 14 по 30 апреля.

 Категория: XIX-я (средний рейтинг 2725,14)
 Главный судья: Вячеслав Намруев

Регламент турнира 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, потом 1 час на 20 ходов и 15 минут с 30-секундным добавлением на каждый ход, начиная с 61-го.

Участники 

 Рейтинги даны на апрель 2009

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Нальчик 2009 на сайте ChessPro.ru
 Репортаж Ильи Одесского. «Хочу играть как Свидлер, а я – как Аронян», 15.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Homo Ludens Aronianus», 18.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Библиотека Леко», 19.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Зачем живем», 22.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Путешествие в обратно», 24.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Ничего особенного», 27.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Правило Дудко», 29.04.2009
 Репортаж Ильи Одесского. «Лев прыгнул», 04.05.2009

Гран-при ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
Апрель 2009 года
2009 год в шахматах
Спорт в России в 2009 году
Спортивные соревнования в Нальчике